Говорков — фамилия:

 Говорков, Виктор Иванович (1906—1974) — советский художник-плакатист, заслуженный художник РСФСР.
 Говорков, Савелий Кузьмич — главный персонаж цикла рассказов Виктора Доценко о «Бешеном».

 Говоркова, Татьяна Александровна (актриса) (1900—1989) — советская актриса театра и кино.
 Говоркова Татьяна Александровна (художник) (род. 17.12.1918) — советская художница.